Eos
Volkswagen Eos
Eos (género)
221 Eos
Canon EOS
EOS Enhanced Operating System
EOS.IO — token de criptomoeda

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de astronomia